Махмуд Фуад Туктаров вариант имени с отчеством Фуад Фасахович (; 5 февраля 1880 — 19 декабря 1938) — юрист, журналист, член Всероссийского учредительного собрания.

Биография 
Сын муллы Фасаха Туктарова, служившего в деревне Кульбаево-Мараса Чистопольского уезда Казанской губернии.

В 1904 году окончил Казанскую татарскую учительскую школу. В 1905—1907 годах участвовал в организации и являлся одним из руководителей общества «Таңчылар» (Почитатели). С 1906 года находился под полицейским надзором. В 1906 году арестован по подозрению в принадлежности к партии социалистов-революционеров, но вскоре освобождён. В 1907 году жил в Санкт-Петербурге, исполнял обязанности платного секретаря мусульманской фракции 2-й Государственной думы. Был основным (рабочим) редактором газеты «Дума», издававшейся трудовиками-мусульманами в апреле-мае 1907 года на татарском и азербайджанском языках арабским шрифтом, вышло 6 номеров. Газета была запрещена «в административном порядке с возбуждением судебного преследования и наложением ареста». В 1911 году выдержал экзамен на аттестат зрелости при Казанской 2-й гимназии и поступил на юридический факультет Казанского университета, который окончил в 1915 году. По окончании университета был зачислен помощником присяжного поверенного округа Казанской судебной палаты.

В 1917 году участвовал в организации и был избран председателем Мусульманского комитета. Был делегатом Первого и Второго мусульманских съездов. Избран гласным Казанской городской думы, член исполкома Милли Шура Казанской губернии, редактировал газету  (Съезд).

В конце 1917 года избран в Всероссийское учредительное собрание в Казанском и Самарском избирательных округах (в последнем по списку № 13, мусульманское шуро). Участвовал в единственном заседании Учредительного собрания 5 января.

В 1918 году после разгона Учредительного собрания скрывался вместе с Гаязом Исхаковым и Валитханом Таначевым в доме бывшего депутата 1-ой и 2-ой Государственных Дум Гарифа Бадамшина в Чистополе. Бадамшин был предупреждён соседом Петром Логутовым, у которого сын Фёдор работал в местной ЧК, о грозящем его гостям аресте, что спасло им жизни. В 1918 году вошёл в состав Комуча. Участвовал в Уфимском совещании. В 1919 году главный редактор органа Милли-шуро, газеты «Маяк».

Эмигрировал в 1919 году, вместе с Садретдином Максудовым и Гаязом Исхаковым представлял  (Национальное собрание) на Парижской мирной конференции. В 1921 году участвовал в совещании членов Всероссийского Учредительного собрания. В середине 1920-х годов переехал в Турцию, там выступал как журналист, преподавал.

Скончался в Анкаре.

Семья 

 Сестра — Ильхамия Богданович, её муж Якуб Богданович нарком Образования Татарстана.

Произведения 
 Махмуд-Фуад Усал. Беренче, Икенче вә Еченче Думада мөселман депутатлары нәм аларның кылган әшләре (Мусульманские депутаты 1-й, 2-й и 3-й Дум и их работа). 1909.
 Туктаров Ф. Мусульманские депутаты в I, II, III Думах. Их деятельность. — Казань, 1911.

Литература 
 Л. Г. Протасов. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. — М., РОСПЭН, 2008.
 Туктаров Фуад (Махмуд-Фуад) Фасахович // Казанский университет (1804—2004): Биобиблиографический словарь. Т. 3: 1905—2004 (Н—Я). — Казань, 2004. — С. 415.
 Туктаров Фуат Фасахович

Примечания 

Члены КОМУЧа
Эсеры
Выпускники юридического факультета Императорского Казанского университета
Иммигранты Турции
Персоналии:Ислам в Российской империи
Журналисты Российской империи